Франсуа-Андре Венса́н (; 30 декабря 1746, Париж — 4 августа 1816, Париж) — французский художник, сын обосновавшегося во Франции швейцарского художника Франсуа Эли Венсана (1708—1790).

Жизнь и творчество 
Первым его учителем рисования был отец, затем учился у художника Жозефа-Марии Вьена. После окончания обучения уехал в Италию, где в 1768 году завоевал Римскую премию. Вернувшись во Францию, молодой художник совершенствовал своё мастерство во Французской академии в 1771—1775 годах. В 1790 году Венсан стал придворным художником короля Людовика XVI. Через два года он — профессор Королевской академии живописи и скульптуры. В 1795 году Венсан стал сооснователем французской Академии изящных искусств. Наряду с такими художниками, как Жак-Луи Давид и Жан-Оноре Фрагонар, Венсан принадлежал к неоклассическому направлению в живописи.

В 1792—1796 годах Венсан жил со своей давней подругой, художницей Аделаидой Лабиль-Жиар, в их общем доме близ Парижа в департаменте Сена и Марна. В мае 1793 года Аделаида, после многих лет бюрократических препон, наконец развелась со своим бывшим мужем, финансовым чиновником Николя Жиаром, и в июне 1799 года вышла замуж за Венсана. В старости художник часто болел, и поэтому едва был способен рисовать. Имел учеников, среди которых следует назвать таких, как Пьер-Ноласк Бержере, Шарль Тевенен, Шарль Поль Ландо, Изабель Пенсон и Франсуа Жозеф Гейм.

Литература 
 Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Leipzig: Seemann, 1907—1950; Taschenbuchausgabe: München: DTV (1992) ISBN 3-423-05908-7

Галерея 

Художники Франции XVIII века
Художники Франции XIX века
Исторические художники Франции
Художники-портретисты Франции
Придворные художники
Художники-неоклассики
Стипендиаты французской академии в Риме
Преподаватели Национальной высшей школы изящных искусств
Кавалеры ордена Почётного легиона
Похороненные на кладбище Пер-Лашез